Яранмурад Реджепович Язмурадов (туркм. Ýaranmyrat Ýazmyradow) — туркменский государственный деятель, судья.

Дата место рождения 
Родился в 19?? году в городе Караганда Республика Казахстан

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1996 году окончил Туркменский государственный университет. По специальности — юрист.

Карьера 
1992—1996 — секретарь судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Туркменистана.

10.07.1996 — 1997 — судья военного суда Ашхабадского гарнизона.

1997—2002 — государственный нотариус г. Ашхабада.

20.11.2002 — 2003 — судья Ашхабадского городского суда.

2003—2007 — заведующий отделом социального обеспечения города Абадан Ахалского велаята, заведующий отделом правоохранительных и военных органов хякимлика Ахалского велаята, сотрудник хякимлика этрапа имени Президента Ниязова города Ашхабада.

30.07.2007 — 19.01.2008 — судья Ашхабадского городского суда.

19.01.2008 — 03.03.2008 — председатель Ахалского велаятского суда.

03.03.2008 — 04.10.2011 — председатель Верховного суда Туркменистана.

04.10.2011 — 31.08.2013 — Генеральный прокурор Туркменистана.

31 августа 2013 года освобожден от должности «за серьезные недостатки в работе». Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 
 Медаль «Edermenlik» (26.10.2009)

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени и фамилии 
 Имя: Яранмырат, Яранмурат
 Фамилия: Язмырадов

Персоналии по алфавиту
Генеральные прокуроры Туркменистана
Выпускники Туркменского государственного университета